Тенеско има више значења:

 Тенеско (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенеско (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенеско (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенеско (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тенеско (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенеско (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенеско (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тенеско (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику